

Architetture
 Castello di Fushimi – castello situato a sud di Kyoto

Persone
 Fushimi – 92º imperatore del Giappone
 Go-Fushimi – 93º imperatore del Giappone
 Hiroyasu Fushimi – ammiraglio giapponese
 Toshiaki Fushimi – ex pistard giapponese
 Yuki Fushimi – ex calciatrice giapponese

Trasporti
 Fushimi – stazione della Metropolitana di Nagoya
 Stazione di Fushimi – stazione ferroviaria situata nel quartiere di Fushimi-ku della città di Kyoto